Автомобіліст (волейбольний клуб, Санкт-Петербург)
 Автомобіліст (футбольний клуб, Санкт-Петербург)

Див. також 
 Автомобіліст (Львів)
 Автомобіліст (Одеса)